Футбольный матч Англия — сборная мира 1963 () — футбольный матч, прошедший 23 октября 1963 года на лондонском стадионе «Уэмбли». Матч был приурочен к 100-летию основания Футбольной ассоциации Англии (), являющимся датой появления футбола. Победу одержала сборная Англии со счётом 2:1. Известен как «матч века».

Итоговый отчёт

Примечания 

1963
1963 год в футболе
События 23 октября
Октябрь 1963 года
Спорт в Великобритании в 1963 году
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Международные соревнования по футболу в Великобритании
1963 год в Лондоне